Příjmení Jiráček/Jiráčková nosí více osobností:

 Antonín Jiráček (1890–1939) – český politik
 Gabriella Jiráčková (* 1999) – česká zpěvačka, herečka a modelka
 Jiří Jiráček (1924–2013) – český vysokoškolský učitel a rusista
 Karel Jiráček (1900–1989) – známý jako El-Car, spisovatel, textař, dělnický divadelník
 Marta Jiráčková (* 1937) – česká hudební skladatelka
 Milič Jiráček (1922–2007) – český technik, vědec a teoretik
 Petr Jiráček (* 1986) – český fotbalista
 Václav Jiráček (* 1978) – český herec
 Václav Jiráček (dirigent) (1920–1966) – český dirigent

Česká příjmení